Kirchberg, Österrike kan syfta på:

 Kirchberg (berg i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Horn), Niederösterreich, Politischer Bezirk Horn, 
 Kuhberg (berg i Österrike, Oberösterreich), Politischer Bezirk Steyr-Land, 
 Kirchberg an der Pielach (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Sankt Pölten, 
 Kirchberg an der Pielach (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Sankt Pölten, 
 Kirchberg am Wechsel (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Kirchberg am Wechsel (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Kirchberg am Walde, kommun, Niederösterreich, Politischer Bezirk Gmünd, 
 Kirchberg (kulle i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Korneuburg, lat 48,47, long 16,35), Niederösterreich, Politischer Bezirk Korneuburg, 
 Kirchberg (berg i Österrike, Steiermark), Politischer Bezirk Liezen, 
 Kirchberg (berg i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Kitzbühel, 
 Kirchberg (kulle i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Hollabrunn), Niederösterreich, Politischer Bezirk Hollabrunn, 
 Kirchberg (kulle i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Korneuburg, lat 48,53, long 16,31), Niederösterreich, Politischer Bezirk Korneuburg, 
 Kirchberg (kulle i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Gänserndorf), Niederösterreich, Politischer Bezirk Gänserndorf, 
 Kirchberg (kulle i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Mistelbach), Niederösterreich, Politischer Bezirk Mistelbach, 
 Kirchberg (kulle i Österrike, Burgenland), Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See, 
 Kirchberg am Wagram, kommun i Niederösterreich 
 Kirchberg ob der Donau, kommun i Oberösterreich 
 Kirchberg bei Mattighofen, kommun i Oberösterreich 
 Kirchberg-Thening, kommun i Oberösterreich 
 Kirchberg an der Raab, kommun i Steiermark 
 Kirchberg in Tirol, kommun i Tyrolen